Jacob de la Rose (né le  à Arvika en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Arvika HC, il débute dans l'Allsvenskan avec le Leksands IF en 2012. Il est choisi au deuxième tour en trente-quatrième position au total lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Canadiens de Montréal. En 2013, il découvre l'élite suédoise, la SHL avec Leksand. Il part en Amérique du Nord en 2014 et joue avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal face aux Sabres de Buffalo et le , il marque ses deux premiers buts dans la LNH contre les Blue Jackets de Columbus.

Le , il est réclamé au ballottage par les Red Wings de Détroit.

Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour de l'attaquant Robby Fabbri.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012 || Leksands IF|| Allsvenskan || 14|| 2|| 0|| 2|| 8|| 10|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|2012-2013 || Leksands IF|| Allsvenskan || 38|| 6|| 6|| 12|| 31|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || Leksands IF || SHL || 49 || 7 || 6 || 13 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 37 || 6 || 5 || 11 || 11 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015|| Canadiens de Montréal || LNH || 33 || 4 || 2 || 6 || 12 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 34 || 7 || 7 || 14 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 22 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 62 || 14 || 17 || 31 || 38 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH || 55 || 4 || 8 || 12 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 60 || 3 || 6 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH || 34 || 1 || 4 || 5 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 13 || 0 || 1 || 1 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Färjestad BK || SHL || 47 || 6 || 10 || 16 || 26 || 19 || 3 || 2 || 5 || 39

| 242 || 13 || 25 || 38 || 84 || 17 || 0 || 0 || 0 || 4

Au niveau international 

| 2012 || align=left| Suède U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left| Suède U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 22|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 5|| 1|| 2|| 3|| 29|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 6|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 4|| -1|| align="left"|  place
|-
| 2018 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 10 || 1 || 1 || 2 || 0 || +2 || align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mai 1995
Naissance à Arvika
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Leksands IF
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blues de Saint-Louis
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022